Darwinula är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brady och Norman 1889. Darwinula ingår i familjen Darwinulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Darwinula